Чемпионат Европы по международным шашкам среди мужчин 1992 года  прошёл с 25 февраля по 11 марта в Партене, Франция по круговой системе. В нём приняли участие 20 спортсменов.

Победил представитель Латвии Гунтис Валнерис, серебро у представителя Нидерландов Роба Клерка, третье место у представителя Нидерландов Герарда Янсена.

Результаты

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов 

шашки
шашки
Спорт во Франции в 1992 году
1992 год в шашках
Чемпионаты Европы во Франции
Чемпионаты Европы в 1992 году
Шашки во Франции